Churchland ist der Familienname folgender Personen:

 Patricia Churchland, kanadische Philosophin
 Paul Churchland, kanadischer Philosoph

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Churchland (North Carolina)
 Churchland (Virginia)